Торренуэва () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 2991 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля